Andrzej Niemojewski (1864–1921) – poeta
 Jakub Niemojewski (zm. 1586) – teolog
 Jan Niemojewski (1526–1598) – prawnik, teolog
 Józef Niemojewski (1769–1839) – generał
 Lech Niemojewski (1894–1952) – architekt
 Stanisław Niemojewski (1560–1620) – starosta